Атанас Тасев може да се отнася за някое от следните лица.
 Атанас Тасев (р. 1921), спортен стрелец от Радомир, олимпиец (XIX ЛОИ)
 Атанас Тасев (1931 – 2009), кинооператор, заслужил артист
 Атанас Тасев (1945 – 2020), учен, консултант, инженер